Мото Гран-Прі Арагону 2015 року, офіційна назва Gran Premio Movistar de Aragón — чотирнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 25—27 вересня 2015 року на трасі Моторленд Арагон, розташованому у регіоні Альканьїс в Іспанії. Фінальний день змагань відвідало 114 131 глядачів, а Гран-Прі було визнано найкращим у сезоні.

MotoGP 
Напередодні етапу відбулись зміни у складі команди «Forward Racing» — Клаудіо Корті був замінений Тоні Еліасом.

Гонку в улюбленій манері виграв Хорхе Лоренсо: стартувавши з поулу, він на перших колах розвинув перевагу від переслідувачів у 2 секунди, проїхавши наодинці з таким відривом до самого фінішу. Найцікавішим моментом етапу стала боротьба за друге місце. Єдиний гонщик, який міг на рівні боротись з Лоренсо за перемогу, Марк Маркес, впав на другому колі та вибув з гонки. Головними претендентами за друге місце стали Дані Педроса, який несподівано продемонстрував непогану форму, та Валентіно Россі, який цього сезону лише раз фінішував за межами призової трійки. Їхня боротьба тривала до самого фінішу, а численні глядачі стали свідками кількох видовищних обгонів. Сильнішим виявився все ж Педроса, натомість Россі, задовольнившись третім місцем, дозволив Лоренсо скоротити своє відставання у загальному заліку до 14 очок. Перемога для останнього стала 60-ю в кар'єрі.

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
На етапі по вайлд-кард виступив італійський гонщик Федеріко Фуліньї (команда «Team Ciatti»). У складі деяких команд відбулись зміни: в «Italtrans Racing Team» замість Міки Калліо був прийнятий Едгар Понс; Калліо в свою чергу перебрався до команди «QMMF Racing Team», де зайняв місце Ентоні Веста.

У гонці Йоану Зарко достатньо було набрати на 7 очок більше, ніж Естіву Рабату, щоб достроково стати чемпіоном світу.

Після старту гонки на першому колі Ксав'є Сімеон та Домінік Аегертер потрапили в аварію. Оскільки на той момент не було завершено 3 повних кола, то було оголошено про перезапуск гонки зі скороченою на третю частину дистанцією. Це вже став третій такий випадок у сезоні.

Після перезапуску гонки її переможець визначився у боротьбі двох іспанців: чинного чемпіона світу Тіто Рабата та молодого новачка класу Алекса Рінса — вони з початку гонки захопили лідерство, відірвавшись від переслідувачів до фінішу на понад 5 секунд. Сильнішим у цій боротьбі виявився більш досвідчений Рабат, хоча Рінс відстав від нього на менш ніж 0,01 секунди. Третім фінішував британець Сем Лоус. Зарко, який ймовірно вирішив не ризикувати, зайняв лише шосте місце.

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард взяли участь гонщики Давіде Піццолі (команда «Husqvarna Factory Laglisse») та Хайрул Ідхам Паві («Honda Team Asia»); в команді «Estrella Galicia 0,0» травмованого Фабіо Квартараро замінив Сена Ямада. В команді «San Carlo Team Italia» Мануель Поліані замінив Маттео Феррарі до кінця сезону.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик був покараний зміщенням на 1 позицію в підсумковій таблиці за здійснення обгону під жовтим прапором;
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
 Перемога Хорхе Лоренсо в стала для нього 60-ю за кар'єру в усіх класах та 39-ю в класі MotoGP — за цим показником він перевершив Кейсі Стоунера та піднявся на 4-е місце в таблиці найуспішніших гонщиків за всю історію гонок серії Гран-Прі.
 Команда «Movistar Yamaha MotoGP» достроково виграла чемпіонат в заліку команд, вперше з 2010 року, перервавши 4-річну серію домінування «Repsol Honda». Її гонщики Хорхе Лоренсо та Валентіно Россі виграли 10 з проведених 14 гонок сезону.
 Гонка стала 50-ю для Марка Маркеса в класі MotoGP — з них він виграв 23, загалом 37 разів фінішувавши на подіумі. В порівнянні з ним Валентіно Россі за перших півсотні гонок в «королівському» класі здобув 25 перемог та 40 подіумів.
 Друге місце Хорхе Наварро зробило його 16-им гонщиком класу Moto3, які у цьому сезоні підіймались на подіум. Більше за один сезон востаннє до цього було у сезоні 1979, коли таких було 17.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Арагону
2015
Арагон
Вересень 2015